Apfelbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Apfelbeck (1914–1982), deutscher Tischtennisfunktionär
 Hugo Apfelbeck (1889–1967), österreichischer Ingenieur, Bergwerksdirektor und Professor für Bergbaukunde
 Ludwig Apfelbeck (1903–1987), österreichischer Ingenieur 
 Ute Apfelbeck (* 1943), österreichische Politikerin
 Viktor Apfelbeck (1859–1934), österreichisch-jugoslawischer Entomologe und Museumskurator